Mania (fr. Manon, 2007) – francuski serial animowany wyprodukowany przez Cyber Group Studios.

Serial opowiada o przygodach dziewczynki Mani, która wraz ze swymi przyjaciółmi zwierzętami przeżywa niesamowite przygody. Codziennie rano stawia czoła wyzwaniom, świetnie się przy tym bawiąc.

Bohaterami serialu są: Mania, Kłapuś, Pusia oraz Bingo.

Wersja polska 
Wersja polska: Studio Publishing
Dialogi: Małgorzata Kochańska
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Mira Ornatowska
Wystąpili:
 Beata Jankowska – Mania
 Katarzyna Łaska – Pusia
 Waldemar Barwiński – Bingo
 Alina Więckiewicz – Łatka
 Monika Wierzbicka –
 Gąska,
 Kwoczka
 Robert Tondera – 
 Dziobuś,
 Kłapuś
 Cezary Kwieciński – 
 Flambert,
 Kolczuś

Piosenki śpiewała: Katarzyna Łaska
Teksty piosenek: Marta Kacperek

Lektor: Robert Tondera

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008